César Hinestroza – calciatore colombiano
 Faustino Hernán Asprilla Hinestroza – ex calciatore colombiano
 Fredy Hinestroza – calciatore colombiano
 Jhon Alexander Valencia Hinestroza – calciatore colombiano
 Víctor Manuel Bonilla Hinestroza – ex calciatore colombiano